Varstu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Varstu (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rõuge